Photovoltaik steht für:
 Photovoltaik, eine Form der Energieumwandlung
 Ep Photovoltaik, Magazin der Huss-Medien
 Photovoltaik (Magazin), der Verlagsgemeinschaft Alfons W. Gentner

Siehe auch: